El terme popoluca pot referir-se a diverses llengües mixezoque parlades a l'estat de Veracruz pels popoluques:
 Popoluca de Texistepec una llengua zoque.
 Popoluca de la Sierra o Popoluca de Soteapan una llengua zoque.
 Popoluca de Sayula una llengua mixe.
 Popoluca d'Oluta una llengua mixe.